Заосколье:

 Заосколье — хутор в Мантуровском районе Курской области России. Административный центр Репецкого сельсовета.

 Заосколье (Купянск) — историческая часть города Купянска, находящаяся за рекой Оскол.

 Заосколье (станция) — станция ж.д. узла Купянск.